Venice (Los Angeles)
 Venice (Flórida)
 Venice (Illinois)
 Venice Gardens — localidade da Flórida
 South Venice — localidade da Flórida
 Boothville-Venice — localidade da Luisiana

Desambiguações de topônimos